Deborah Blando (1969) – cantante e polistrumentista brasiliana
 Francesco Blando (1901-1945) – calciatore italiano
 Jeff Blando (1964) – chitarrista statunitense
 Oscar Blando (1924-1994) – attore italiano